Cordova Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cordova Township (Illinois)
 Cordova Township (Minnesota)